

Chiese
 Masseria Spinosa – chiesa di Napoli

Persone
 Antonio Spinosa – scrittore, giornalista e storico italiano
 Massimo Spinosa – bassista e arrangiatore italiano

Geografia
 Spinosa – frazione di Retorbido in provincia di Pavia
 Spinosa – frazione di Porto Mantovano in provincia di Mantova

Pagine correlate
 Spinoza (disambigua)